Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tracy Delatte e Johan Kriek che hanno battuto in finale Dick Stockton e Erik Van Dillen 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Tomáš Šmíd /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Van Winitsky (quarti di finale)

 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (finale)
 Tracy Delatte /  Johan Kriek (Campioni)
 Robert Van't Hof /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1982